Hold On o Hold On! puede referirse a:

Música 
 "Hold On" (1970), canción de John Lennon;
 "Hold On" (1974), canción de Deep Purple;
 "Hold On" (1980), canción de Kansas;
 "Hold On" (1982), canción de Santana;
 "Hold On" (1987), canción de The Paladins;
 "Hold On" (1990), canción de Wilson Phillips;
 "Hold On" (2000), canción de Green Day;
 "Hold On" (2003), canción de Good Charlotte;
 "Hold On" (2007), canción de KoRn;
 "Hold On" (2007), canción de Jonas Brothers;
 "Hold On" (2007), canción de KT Tunstall;
 "Hold On" (2010), canción de Michael Bublé;
 "Hold On" (2012), canción de Alabama Shakes;
 "Hold On" (2013), canción de Nervo.
 "Hold On" (2021), canción de Justin Bieber.